В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Оклахома.

См. также 
 Оклахома
 Список округов Оклахомы

Примечания 

Оклахома
Города